Казбегі Александр — грузинський письменник, представник критичного реалізму XIX століття.

 Степанцмінда — смт в Грузії, стара назва Казбегі.
 Казбек (мцвервалі Казбеґі) — стратовулкан, найсхідніший п'ятитисячник Кавказу.
 Казбеґський муніципалітет

Також 
 Казбек (значення)